Tarrant è il toponimo di numerosi comuni:

Inghilterra

Parrocchie civili del North Dorset 
Tarrant Crawford, 
Tarrant Gunville 
Tarrant Hinton 
Tarrant Keyneston 
Tarrant Launceston 
Tarrant Monkton 
Tarrant Rawston 
Tarrant Rushton

Stati Uniti d'America 
 Tarrant (Alabama), cittadina statunitense dell'Alabama